Clarac (Haute-Garonne)
 Clarac (Hautes-Pyrénées)
ook:
Claracq,  Pyrénées-Atlantiques